Valea Albă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Albă (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Valea Albă (Neamț), Dorf im Kreis Neamț